Sneed (хангыль: 스피드; также пишется как SNEED) — мужская айдол-группа из агентства MBK Entertainment. Speed состоит из 6 парней: Ки-О, Юхван, Тэха, Джонкук, Сечжун, Сонмин.
Изначально Speed задумывались как подгруппа, образованная из парней микс-группы Co-Ed School. В неё входили Юсон (Чону), Тэун, Джонкук, Нури, Кванэн, Сонмин. Тем не менее Speed дебютировали в 2013 году как самостоятельная группа. В 2015 Тэун покинул группу. Вместо него пришел Ки-О. В 2016 году группу покинул Чону.

Группу расформировали в 2016 году.

История группы

2010—2011: Co-Ed School и создание подгрупп 
Co-Ed School дебютировали 30 сентября 2010 с синглом «Too Late». 28 октября 2010 состоялся релиз их мини-альбома «Something That Is Cheerful and Fresh».

В 2011 году Core Contents Media заявило, что группа разделится на две подгруппы. Женская половина группы: Суми, Чанми, Хёён и Хевон, а также новая участница Ынкё образовали группу 5dolls. После дебюта 5dolls, а затем их камбэка в том же году, было заявлено о дебюте мужской половины Co-Ed School.

4 ноября 2011 Кано покинул группу и сосредоточился на актёрской карьере. На его место пришёл участник Superstar K3 Шин Джонкук, и дебют мужской подгруппы был назначен на начало 2012.

2012: 'Lovey Dovey Plus' и изменения в составе 
В начале января было утверждено название группы — Speed. Также появилась информация о том, что группа выпустит цифровой сингл «Lovey Dovey-Plus» как «дань» хиту T-ara 'Lovey Dovey'. В клипе на эту песню снялись участница T-ara Рю Хваён и её сестра-близнец Рю Хёён из 5dolls. Промоушен Speed с этим синглом длился две недели.

В феврале Core Contents Media решили добавить в состав Speed Пак Сечжуна. После этого Core Contents Media передали Speed и 5dolls своему филиалу GM Contents Media. В сентябре группу покинули Кванэн и Нури. На их место в октябре пришли О Сонджон (Тэха) и Ким Юхван. Чуть позже Speed вернулись в главный лейбл Core Contents Media.

2013: 'Superior Sneed', 'Blow Sneed', концерт в Монголии 
В конце декабря 2012 наконец появилась официальная информация о дебюте группы с синглом «It’s Over». 6 января состоялся релиз клипов на песню «That’s My Fault», записанную вместе с Кан Минкён из Davichi. Трек входит в состав цифрового сингла «Speed of Light». В танцевальной версии клипа снялась Пак Боён, в драма-версии снялись Пак Боён, Наын из A Pink, Чжи Чанук и Ха Сокджин. 14 января состоялся релиз дебютного альбома группы — «Superior SPEED», а также двух клипов на заглавный трек альбома "It’s Over. Драма-версия клипа является продолжением драма-версии «That’s My Fault». Песня была спродюсирована Shinsadong Tiger, в записи трека участвовала Пак Боён.

После промоушена с 'It’s Over' Speed выпустили переиздание своего дебютного альбома — «Blow Speed». Релиз состоялся 20 февраля, переиздание было выпущено только в цифровом формате. Speed продолжили промоушен с заглавным треком 'Pain'.

В сентябре Speed вместе с другими артистами Core Contents Media провели шоукейс в Монголии. В октябре Тэун и Сечжун летали в Лос-Анджелес брать уроки продюсирования у американской r’n’b звезды Ray J.

2014: Концерт в Камбодже, мини-концерт в Корее, 'Speed Circus', 'Look At Me Now', первый японский фанмитинг 
12 февраля Speed выступили в UNIQOL AX Hall с презентацией своего нового мини-альбома 'Speed Circus'. Группа выступила с тринадцатью песнями, и у них были гости-звёзды: Шеннон, Дани из T-ara N4 и Хевон из F-ve Dolls, которые спели две песни во время перерыва. Шоукейс транслировался 17-го февраля по SBS MTV.

14 февраля Speed и T-ara выступили в Камбодже с концертом «Boys Meet Girls», посвященном Дню Святого Валентина.

18 февраля группа выпустила мини-альбом 'Speed Circus', который в общей сложности состоит из 5-ти песен. В альбоме смешаны несколько различных жанров, с целью показать таланты всех семи участников. По большей части написанием текстов песен, сочинением музыки и выпуском альбома занимался лидер Тэун, также группа приняла немалое участие в постановке хореографии. Заглавная песня «늘리러 간다 (Don’t Tease Me!)» полностью связана с концепцией цирка. Клип для «Don’t Tease Me!» был снят на шоукейсе, в нём показана группа в разнообразных цирковых костюмах. Кульминация песни включает в себя несколько впечатляющих трюков, выполненных участниками. Одна из песен под названием «왜 난 꼭 (Why I’m not?)» является хип-хоп балладой. Объединение баллады среднего темпа и сильного текста создало новую песню, отличающуюся от предыдущих песен SPEED, она показывает рост музыкальных способностей парней. Режиссёром клипа был Чха Ын Тэк и он снял его за одну непрерывную съёмку. В мини-альбом включена песня «Focus», соло рэп Тэуна. В основном клип снимался в Лос-Анджелесе и был выпущен 17-го февраля, как тизер для мини-альбома. Финальная песня в мини-альбоме «Hey Ma Lady» продолжает тему цирка с более оптимистичными и кокетливыми нотками. Кроме того, в мини-альбом включена вокальная версия «Don’t Tease Me!».

3 апреля Speed выпустили переиздание своего мини-альбома, которое получило название 'Look At Me Now'. В этот же день вышел клип на одноименный трек. В переиздание альбома вошла песня «Zombie Party», на которую был снят клип с зомби-концептом, в клипе снялась Шеннон.

3 августа Speed провели свой первый фанмитинг в Японии, что подготовило хорошую почву для будущей зарубежной деятельности группы.

1 октября стало известно, что директор агентства Core Contents Media уходит со своего поста, а все артисты компании переходят под управление нового агентства MBK Entertainment.

2015: Изменения в составе 
25 марта стало известно, что лидер SPEED Тэун покидает группу для сольной хип-хоп карьеры.

20 апреля было объявлено, что новым лидером группы стал Юхван.

Участники

Состав в настоящее время

Бывшие участники

Таймлайн

Дискография 
Полноформатные альбомы

 2013 — Superior Speed

Мини-альбомы

 2014 — Speed Circus

Переиздания

 2013 — Blow Speed
 2014 — Look At Me Now

Видеография

Клипы Speed

Клипы с участием Speed

Концерты 
 SPEED Mini Concert (2014)

Участие в концертах

 CCM Family Concert in Mongolia (2013)
 Boys Meet Girls [T-ara & SPEED Concert in Cambodia] (2014)

Фильмография

Сериалы

Развлекательные шоу

Награды и номинации 

Исполнители MBK Entertainment
Бой-бэнды Республики Корея
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2013 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2016 году